Вирих Филипп Лоренц фон унд цу Даун (; , Вена — , там же) — граф, князь фон Теано, австрийский полководец, фельдмаршал (25 ноября 1707 года), вице-король Неаполя в 1707—1708 и 1713—1719 годах, губернатор Миланского герцогства в 1725—1734 годах, кавалер ордена Золотого руна, отец генералиссимуса Леопольда Йозефа Дауна.

Биография 
Прославился обороной Турина против французов в 1706 году. Позже управлял Неаполем на правах вице-короля, освободил в 1708 году Ломбардию от французов, принудил в 1709 году папу Климента XI заключить мир с Австрией, был губернатором Нидерландов, потом Милана, который в 1733 году, во время войны за польский престол, вынужден был сдать французам.

Литература 
 

Австрийские генерал-фельдмаршалы
Участники войны за испанское наследство
Кавалеры ордена Золотого руна
Вице-короли Неаполя
Губернаторы Миланского герцогства